Ranelagh – dzielnica mieszkalna w południowej części Dublina w Irlandii
 Ranelagh – miasto w Australii, na Tasmanii
 Ranelagh – metro w Paryżu